Карса́новы (, ) — осетинская фамилия.

Происхождение 
Карсановы, корни которых восходят к Царазон-Цахиловым, переселившись в селение Верхний Ламардон Тагаурского общества, считались наиболее знатной фамилией после тагиат и иногда упоминались как двенадцатая алдарская фамилия. Наравне с алдарами они участвовали в важных делах общества.

Подчёркивая своё знатное происхождение, Карсановы приводили факты родства с тагаурскими алдарами: на дочери Сурхауа Тулатова был женат Карсанов Амзоруко, на дочери Даце Тулатова — Карсанов Сенак, на дочери Дагиста Туганова — Карсанов Кургоко, на дочери Гуда Канукова — Карсанов Хатахцико, на дочери Бзаруко Тхостова — Карсанов Биазаруко, на дочери Казихана Алдатова — Карсанов Темирхан, на дочери Дударуко Кундухова — Карсанов Тепса.

История 
В 1830 году Карсановы приняли самое активное участие в антироссийском восстании. Они отказались являться к генералу Абхазову и принимать присягу на верность Российскому правительству. Против них были направлены 100 стрелков из Ставропольского пехотного полка, 25 казаков Горского полка и одна пушка. Жители Ламардона покинули своё село и ушли в горы. Отряд Абхазова дотла разрушил Ламардон, стада Карсановых были отбиты, поля их сожжены. «Но сами они удалились в такие скалы, что без весьма значительной потери с нашей стороны нельзя к ним было достигнуть» — оправдывался Паскевич в своём рапорте военному министру Чернышеву. После разрушения Ламардона Абхазов считал свою экспедицию оконченной.

Генеалогия 
Родственными фамилиями () Карсановых являются Амбаловы, Агнаевы, Сугаровы, Таутиевы и Цабиевы.

Генетическая генеалогия
 208424 — E Karsanov — G2a1a1a1b1 (DYS505=9, YCAII=19,21, DYS438=9, DYS391=9, DYS455=11) # H4d
 Генотек — Карсанов Аксо — G2a1a1a1a1a1b # T2g1

Известные носители 

 Валерий Туркиевич Карсанов (1954) — зав. кафедрой ортопедической стоматологии НГМУ, доктор медицинских наук, профессор.
 Казбек Дрисович Карсанов (1910–1997) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии, герой Советского Союза.
 Магомед Николаевич Карсанов (1949) — доулист ансамбля народного танца «Алан», заслуженный артист Российской Федерации.
 Николай Алексеевич Карсанов (1901–1953) — инженер-полковник, профессор, доктор химических наук, преподаватель Военно-химической академии.

Спорт 
 Владимир Петрович Карсанов (1949) — тяжёлоатлет, чемпион и рекордсмен СССР среди молодёжи (1968), чемпион РСФСР (1968, 1969, 1970).
 Умар Махарбекович Карсанов (1981) — российский футболист, тренер футбольного клуба «Губкин».

Примечания

Литература 
 
 
 

Даргавские фамилии
Урсдонские фамилии